Lobato (Paraná), município 
Lobato (Salvador), bairro
Monteiro Lobato, escritor brasileiro
David Lobato, modelo espanhol
Francisco Lobato, velejador português

Desambiguações de topônimos